

Топонимы 
 Ананьевский — хутор в составе Михайловского сельского поселения Северского района Краснодарского края Российской Федерации.
 Ананьевский переулок (с 1887 до нач. XX в. — Ана́новский) — переулок в Центральном административном округе города Москвы на территории Красносельского района.
 Ананьевский район — административная единица на севере Одесской области Украины.
 Ананьевский уезд — административно-территориальная единица Херсонской губернии с центром в городе Ананьев.

Персоналии 
 Ананьевский, Игорь Михайлович (род.1956) — учёный-механик, лауреат премии имени А. А. Андронова
 Ананьевский, Сергей Дмитриевич (1962—1996) — криминальный авторитет из Ореховской ОПГ, заслуженный тренер России по пауэрлифтингу.